Мередіт Макґрат і Наталі Тозья були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Макґрат, яка виступала в парі з Манон Боллеграф.

Боллеграф і Макґрат виграли титул, перемігши у фіналі пару Ренне Стаббс і Гелена Сукова з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Манон Боллеграф /  Мередіт Макґрат (чемпіонки)
 Ренне Стаббс /  Гелена Сукова (фінал)
 Елс Калленс /  Лоранс Куртуа (півфінал)
 Александра Фусаї /  Карін Кшвендт (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1996 EA-Generali Ladies Linz Doubles Draw 

Linz Open
Тур WTA 1996